Astacos de Bitínia (en grec antic Ἀστακός) era una ciutat de Bitínia al golf d'Astacos, colònia primer de Mègara i després d'Atenes, segons Estrabó. Memnó d'Heraclea diu que primer hi van arribar els megarencs al començament de la 17a Olimpíada, i després els atenencs. Pomponi Mela diu que era una colònia de Mègara. La ciutat es va dir també Òlbia (Ὀλβία) segons Escílax de Carianda, que parla de la ciutat amb aquest nom i no menciona Astacos. Estrabó, en canvi no menciona el nom d'Òlbia.

La llegenda atribueix la seva fundació al déu Astacos fill de Posidó i de la nimfa Òlbia.

Quan es va fundar el regne de Bitínia circa el 330 aC el rei Dídals va ocupar la ciutat. Després un altre rei, Zipetes, va combatre amb Lisímac de Tràcia, i la ciutat va ser destruïda. Nicomedes I de Bitínia va traslladar als seus habitants a la nova ciutat de Nicomèdia construïda a l'altre costat d'Astacos.

Referències 

Ciutats de Bitínia
Colònies megarees